Huțanu ist der Familienname folgender Personen:
 Gheorghe Huțanu (1950–2012), rumänischer Eishockeyspieler
 Vasile Huțanu (1954–2014), rumänischer Eishockeyspieler